Nyssia istrianus är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1901. Nyssia istrianus ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
istrianus